Mannington ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Mannington (Dorset)
 Mannington (Norfolk)

in den Vereinigten Staaten:
 Mannington (Kentucky)
 Mannington (New Jersey)
 Mannington (West Virginia)